Manzanilla de Moncayo puede referirse a:
El nombre común de la planta Achillea millefolium.
El nombre común de la planta Chamaemelum nobile.